То́мас Стейц (; 23 августа 1940, Милуоки — 9 октября 2018) — американский биохимик, лауреат Нобелевской премии по химии за 2009 год совместно с Венкатраманом Рамакришнаном и Адой Йонат с формулировкой «за исследования структуры и функций рибосомы».

Член Национальной академии наук США (1990), Американской академии искусств и наук (1990), иностранный член Лондонского королевского общества (2011).

Биография 
Родился 23 августа 1940 года в Милуоки (США).
Степень бакалавра (B.A., 1962) по химии получил в  (Appleton, Висконсин), а докторскую (Ph.D.) по молекулярной биологии и биохимии в Гарвардском университете.

Профессор химии, с 1986 года работал на кафедре молекулярной биофизики и биохимии (Departments of Molecular Biophysics & Biochemistry) Йельского университета и в  (Howard Hughes Medical Institute).

Был женат на Джоан А. Стейц, она профессор молекулярной биофизики и биохимии в Йельском университете. Они жили в , штат Коннектикут и у них один сын Джон.

Награды 
 1980 —  от имени Американского химического общества
 2001 — Премия Розенстила совместно с  и )
 2001 —  от имени Американской ассоциации содействия развитию науки (AAAS)
 2001 — Lawrence University Lucia R. Briggs Distinguished Achievement Award
 2006 — 
 2007 — Международная премия Гайрднера
 2009 — Нобелевская премия по химии совместно с Венкатраманом Рамакришнаном и Адой Йонат с формулировкой «за исследования структуры и функций рибосомы»

 другие

Литература 
 Jason P. Rife, Sarah C. Stallings, Carl C. Correll, Anne Dallas, Thomas A. Steitz, Peter B. Moore (1999). Comparison of the Crystal and Solution Structures of Two RNA Oligonucleotides // Biophysical Journal, Volume 76, Issue 1, January 1999, Pages 65-75 
 Peter B. Moore, Thomas A. Steitz (2005). The ribosome revealed // Trends in Biochemical Sciences, Volume 30, Issue 6, June 2005, Pages 281—283
 Steitz T.A. (2007). Collecting butterflies and the protein structure initiative: the right questions? // Structure 15, 1523—1524 
 Статья на www.hhmi.org

Общественная деятельность 
В 2016 году подписал письмо с призывом к Greenpeace, Организации Объединённых Наций и правительствам всего мира прекратить борьбу с генетически модифицированными организмами (ГМО).

Примечания

Ссылки 

 Биография на www.yale.edu
 П. Петров. Нобелевская премия по химии — 2009 // «Элементы», 14.10.2009

Химики по алфавиту
Лауреаты Нобелевской премии по химии
Лауреаты Нобелевской премии из США
Члены Национальной академии наук США
Иностранные члены Лондонского королевского общества
Почётные доктора Университета Буэнос-Айреса
Лауреаты международной премии Гайрднера
Преподаватели Йельского университета
Стерлингские профессора
Выпускники Лоуренского университета
Лауреаты премии Ньюкомба Кливленда